Andru ist der Familienname folgender Personen:
 John Andru (* 1932), kanadischer Fechter
 Ross Andru (1927–1993), US-amerikanischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Andrew
 Andrus